Cabrejos ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Cabrejos (1939–2014), peruanischer Schauspieler 
 Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (* 1948), peruanischer Geistlicher; römisch-Katholischer Erzbischof von Trujillo